Toronjil de monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Melittis melissophyllum;
 el nombre común de la planta Salvia elegans; o
 el nombre común de la planta '''''Salvia misella.